Княжиха:

Россия 
 Княжиха — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Княжиха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Княжиха — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Княжиха — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Княжиха — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Княжиха — село в Бежецком районе Тверской области.
 Княжиха — река в Лысковском районе Нижегородской области.
 Княжиха — станция в Пильнинском районе Нижегородской области.